Carita Holmström - uma pianista, cantora e compositora finlandesa.
Gustaf Holmström - um futebolista finlandês que atuava como goleiro.
Desambiguações de sobrenomes